«Си́няя тетра́дь» — советский художественный фильм по одноименной повести Эммануила Казакевича. Вышедший на экраны в 1964 году, фильм вскоре после смещения Хрущёва был снят с экранов.

Сюжет 
Летом 1917 года ушедший в подполье Ленин совместно с Зиновьевым скрывается от правоохранительных органов Временного правительства в Разливе, где под прикрытием семьи большевиков Емельяновых они продолжают свои дискуссии и размышления о судьбах революции, о правильности или неверности избранной политической линии, о перспективах развития России, то между собой, то с наведывающимися «гостями» из ЦК — Свердловым, Дзержинским, Орджоникидзе. Впервые в советском кино Зиновьев показан не как статист, а как живое действующее лицо того времени, уважаемый Лениным, признанный большевистский лидер со своей точкой зрения и своей правдой.

Заветная «Синяя тетрадь», которую доставляют для Ленина товарищи — его работа «Государство и революция», в которой были разработаны теоретические основы ленинского учения о государстве, которые вскоре ему предстояло начать воплощать в жизнь.

Действие фильма завершается уходом Ленина из Разлива за 78 дней до начала Октябрьской революции.

В ролях 
 Михаил Кузнецов — Ленин
 Марк Никельберг — Григорий Зиновьев
 Александр Палеес — Яков Свердлов
 Василий Ливанов — Феликс Дзержинский
 Эдишер Магалашвили — Серго Орджоникидзе
 Николай Граббе — Александр Шотман
 Игорь Озеров — Вячеслав Зоф
 Юрий Соловьёв — Эйно Рахья
 Николай Лебедев — Николай Александрович Емельянов
 Любовь Соколова — Надежда Емельянова
 Борис Токарев — Кондратий Емельянов
 Анатолий Антосевич — Александр Емельянов
 Виталий Чуркин — Коля Емельянов
 Виталий Матвеев — Алексей
 Иван Рыжов — крестьянин

Литература 
 Варшавский Я. — «Синяя тетрадь» на экране (Худож. фильм о В. И. Ленине по повести Э. Казакевича) // Литературная газета, 23 апреля 1964

Ссылки 
 

Фильмы Льва Кулиджанова
Фильмы о Владимире Ленине
Фильмы СССР 1963 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы:Персонаж:Владимир Ленин
Экранизации произведений Эммануила Казакевича
Фильмы:Персонаж:Феликс Дзержинский
Фильмы:Персонаж:Яков Свердлов
Фильмы:Персонаж:Серго Орджоникидзе